Puppsnäckor (Pupillidae) är en familj av snäckor. Puppsnäckor ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pupillidae 88 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor